Wladimir Sukatschow ist der Name folgender Personen:
 Wladimir Nikolajewitsch Sukatschow (1880–1967), russischer Forstwissenschaftler und Geobotaniker
 Wladimir Platonowitsch Sukatschow (1849–1920), russischer Politiker, Kunstsammler und Mäzen